Konti steht für:
 in der Schweiz als Plural von Konto
 Konti (Burkina Faso), Dorf in Afrika

Konti ist der Familienname folgender Personen:
 Isidore Konti (1862–1938), österreichisch-US-amerikanischer Bildhauer
 Vrana Konti (auch Kont Uran Altisferi; † 1458), albanischer Graf

Siehe auch:
 Conti